

Ходорів — місто, Львівська область, Стрийський район
 Ходорів — залізнична станція Львівської дирекції Львівської залізниці
 Ходорів — село, Київська область, Обухівський район